Браславський — єврейське, польське, українське топонімічне прізвище. Відомі носії:
 Браславський Абель Ізраїльович (1864—1925) —діяч народницького руху. Через переслідування у Російській імперії, був вимушений емігрувати до США де працював лікарем.
 Браславський Антін Якимович (1899—1921) — козак 4-го куреня 2-ї бригади 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Браславський Борис Якович (1936—2012) — російський бард, поет та композитор.
 Браславський Ігор Йосипович (1958—2018) — радянський та російський діяч культури, композитор, співак, лауреат міжнародного конкурсу в Сопоті.
 Браславський Ярослав Вікторович (нар. 1989) — український футболіст, колишній нападник вінницької «Ниви». 

 Браславський район — адміністративна одиниця Білорусі, Вітебська область.
 Браславський повіт — адміністративна одиниця в складі Віленського воєводства Великого князівства Литовського (потім — Речі Посполитої).

Посилання 
 Что означает фамилия Браславский?

Див. також 
 Бреславський

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем